Tour de France 1995 var den 82. udgave af Tour de France og blev arrangeret fra 1. til 23. juli 1995. Det var Miguel Indurains femte sejr. På 15. etape døde den italienske rytter Fabio Casartelli efter en ulykke på bjerget Col de Portet d'Aspet. Danske Bjarne Riis blev nummer tre i det samlede klassement.

Sammenlagt

Etaperne 

1995
Cykelløb i 1995